Escars ist ein Namensteil folgender Personen:

 Anne von Perusse d’Escars (1546–1612), französischer Kardinal und Bischof von Metz
 Johann Franz d’Escars du Peyrusse (1747–1822), königlich-preußischer Generalmajor, französischer Generalleutnant, Oberhofmarschall des französischen Königs Ludwig XVIII.